Der Sky Bet World Grand Prix 2004 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 18. bis zum 24. Oktober 2004 zum siebten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum vierten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Phil Taylor. Sieger wurde Colin Lloyd, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 13 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 100.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und damit £ 24.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2004 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 24 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 4 Gewinner des World Grand Prix All Ireland Qualifiers vom 21. September 2004
 Die 4 Gewinner des World Grand Prix PDPA Qualifiers vom 24. September 2004

Top 24 der Order of Merit
  Phil Taylor (1)
  John Part (2)
  Colin Lloyd (3)
  Peter Manley (4)
  Roland Scholten (5)
  Wayne Mardle (6)
  Kevin Painter (7)
  Andy Jenkins (8)
  Bob Anderson
  Dave Askew
  Ronnie Baxter
  Steve Beaton
  Richie Burnett
  Mark Dudbridge
  Peter Evison
  Jamie Harvey
  Denis Ovens
  Dennis Priestley
  Alex Roy
  Lionel Sams
  Dennis Smith
  Mark Walsh
  Alan Warriner
  Paul Williams

All Ireland Qualifiers
  Jack McKenna
  Brendan Dolan
  Mark Wilton
  Peter Quinn

PDPA Qualifiers
  Chris Mason
  Adrian Lewis
  Andy Callaby
  Gary Welding

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2004
Dartveranstaltung 2004
Dartwettbewerb in Dublin